Le tournoi US Open féminin 2005 est l'édition 2005 du tournoi US Open qui se déroule du 4 au  à l'université Harvard à Boston. 

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 joueuses qualifiées. 

En finale, la tête de série  Natalie Grinham l'emporte face à Vicky Botwright.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 US Open
 US Open de squash masculin 2005

Liens externes 

Féminin 2005
Squash en 2005
Sport aux États-Unis en novembre 2005